Erik J. Meijer, Nederlands acteur, speelde onder meer in Sesamstraat (als Pino), Thomas en Senior en Medisch Centrum West
Erik Meijer (politicus), Nederlands politicus
Erik Meijer (voetballer), Nederlands voetballer